Gentile I da Varano (?-1284), fondatore della dinastia Da Varano
Gentile II da Varano (?-1355), figlio di Berardo II da Varano
Gentile da Varano (XIV secolo), figlia di Rodolfo II Da Varano e moglie di Galeotto I Malatesta
Gentile III da Varano (?-1399)
Piergentile da Varano (1400-1433), figlio di Rodolfo III da Varano